Benn Ferriero (né le  à Boston au Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie 

En 2006, il est repêché par les Sharks de San José.

En 2009, il commence sa carrière professionnelle.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Eagles de Boston College|| HE|| 42|| 16|| 9|| 25|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Eagles de Boston College|| HE|| 42|| 23|| 23|| 46|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Eagles de Boston College || HE|| 44|| 17|| 25|| 42|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Eagles de Boston College || HE|| 37|| 8|| 18|| 26|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Sharks de Worcester || LAH || 58|| 19|| 31|| 50|| 20|| 11|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2009-2010|| Sharks de San José || LNH || 24|| 2|| 3|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Sharks de Worcester || LAH || 43|| 16|| 17|| 33|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Sharks de San José || LNH || 33|| 5|| 4|| 9|| 9|| 8|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2011-2012|| Sharks de Worcester || LAH || 20|| 9|| 11|| 20|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Sharks de San José || LNH || 35|| 7|| 1|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 33|| 4|| 14|| 18|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Whale du Connecticut || LAH || 23|| 4|| 8|| 12|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Rangers de New York || LNH || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Comets d'Utica || LAH || 54|| 19|| 20|| 39|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Canucks de Vancouver || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Wolves de Chicago || LAH || 39|| 2|| 5|| 7|| 12|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2015-2016 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 23|| 4|| 2|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Bruins de Providence || LAH || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

| 92 || 14 || 8 || 22 || 25 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1987
Naissance à Boston
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Bruins de Providence